

Patronymie
 Dale Weise (1988- ) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
 Dietrich Weise (1934-2020) est un ancien joueur et aujourd'hui entraîneur de football allemand.
 Eberhard Weise (1953- ) est un bobeur est-allemand.
 Hans-Joachim Weise (1912-2007) est un marin allemand.
 Hubert Weise (1884-1950) est un Generaloberst allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Julius Weise (1844-1925) est un entomologiste allemand.
 Konrad Weise (1951- ) est un ancien footballeur et entraîneur est-allemand.
 Ottokar Weise (1912-? ) est un marin allemand.
 Wolfgang Weise (1949- ) est un joueur de volley-ball est-allemand.

Homonymie de patronyme